Videoregione – TV locale dell'Emilia-Romagna
Video Regione – TV locale della Sicilia